Заярний — українське прізвище.

 Заярний Григорій — учасник українського національно-визвольного руху 1917–1921 рр.
 Заярний Олександр Платонович (1925–1996) — український журналіст.

Українські прізвища